Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Iwaniec – polski aktor
 Eugeniusz Iwaniec – polski historyk
 Halina Iwaniec – polska koszykarka
 Henryk Iwaniec – polski i amerykański matematyk
 Kazimierz Iwaniec – polski polityk, związkowiec
 Marek Iwaniec – polski żużlowiec
 Władysław Iwaniec – polski inżynier